Cuentos de los Hermanos Grimm puede referirse a:
 Cuentos de la infancia y del hogar, popularmente conocidos como Cuentos de los Hermanos Grimm.
Anexo:Cuentos de hadas de los hermanos Grimm.

 Cuentos de los hermanos Grimm, anime producido por Nippon Animation.